Cozia se poate referi la:

Mănăstirea Cozia
Masivul Cozia
Vârful Cozia, cel mai înalt vârf din Munții Cozia (1668 m)
Parcul Național Cozia, parc național în România, cuprinzând întregul masiv al Masivului Cozia și partea de sud-est a Munților Lotrului
Râul Cozia, afluent al râului Bohotin
Localități din România:
Cozia, Caraș-Severin			
Cozia, Hunedoara			
Cozia, Iași			
Cozia, Mehedinți

Vezi și 
 Cozieni (dezambiguizare)